A Kalahári kifejezés az alábbiakat jelentheti:

Kalahári-medence, délnyugat-Afrikában fekvő süllyedék
Kalahári, a medence belsejében fekvő sivatagos, félsivatagos terület

Kalahári pusztaityúk (Pterocles namaqua)